Maxdorf (Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Maxdorf, een Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts